«Мельбурн Бумерс» () — это австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Команда базируется в Мельбурне (штат Виктория). В настоящее время спонсором «Бумерс» является университет Дикина.

Клуб был основан в 1969 году, а свой дебютный сезон в ЖНБЛ провёл в 1984 году. Первоначально команда не добивалась особых успехов, но после 2008 года «Бумерс» стали одной из доминирующих команд лиги во многом благодаря приходу в клуб Лиз Кэмбидж, Рейчел Джарри и Дженны О’Хей, а тренерский штаб возглавлял Том Мар. «Мельбурн Бумерс» шесть раз принимали участие в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 2011 и 2022 годах, а также проиграв в главном матче сезона в 2009, 2010, 2012 и 2018 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Мельбурн Бумерс» принимала участие в пяти больших финалах ЖНБЛ, одержав победу лишь в одном из них (последний результат является минимальным среди действующих клубов ЖНБЛ).

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Мельбурна
Появились в 1969 году в Австралии
Спорт в Австралии в 1969 году